Río Grande – miasto w Argentynie, przemysłowa stolica prowincji Ziemia Ognista
 W Portoryko
 Río Grande – miejscowość w gminie Río Grande
 gmina Río Grande (ang. Río Grande Municipio) w Portoryko